

Zoologie
La Goutte-de-sang (Tyria jacobaeae), aussi appelée  Carmin ou Écaille du séneçon, est une espèce de lépidoptères de la famille des Erebidae.

Botanique
La Goutte de sang ou l'Adonis goutte de sang est le nom vernaculaire d'au moins deux espèces de plantes du genre Adonis (famille des Ranunculaceae) :
 L'Adonis d'été (Adonis aestivalis),
 L'Adonis d'automne (Adonis annua).
Variété d'impatiens passé de mode mais se perpétuant par don de bouture